Monberg ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Monberg (Axel Sixtus Sølling Monberg; 1893–1971), dänischer Ingenieur und Unternehmer 
 Emanuel Monberg (1877–1938), dänischer Architekt 
 Jesper B. Monberg (* 1977), dänischer Motorradrennfahrer 
 N. C. Monberg (Niels Christensen; 1856–1930), dänischer Politiker 
 Stefan Monberg (* 1987), dänischer Fußballspieler 
 Torben Monberg (1929–2007), dänischer Anthropologe 

Monberg steht für:
 Monberg (Monheim am Rhein), Anhöhe in Monheim am Rhein
 Monberg & Thorsen, dänisches Bauunternehmen